Tou Zhou kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tau Chau, öar,

Kina 

 Tou Zhou (ö i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar